ИФА (аббревиатура) - Иммуноферментный анализ
 Ифа (бог) - один из верховных богов африканского народа Йоруба (Нигерия).
 Ифа, Билель (род. 1990) — тунисский футболист, защитник.